Michael Doyle – politologo e accademico statunitense
 Michael Doyle – calciatore irlandese
 Michael Doyle – politico statunitense